Гэллап:

 Гэллап, Джордж — учёный, журналист.
 Институт Гэллапа
 Гэллап, Саймон (род. 1960) — английский музыкант, бас-гитарист пост-панк-группы The Cure.
 Гэллап  — город в США.